Коровинка — название населённых пунктов:

Россия 
 Коровинка — деревня в Сергачском районе Нижегородской области.
 Коровинка — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Коровинка — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Коровинка — деревня в Тереньгульском районе Ульяновской области.